Фехтова́льщик — человек, занимающийся фехтованием.

Также это слово является названием ряда произведений:

 «Фехтовальщик» — фильм 1992 года режиссёра Майкла Кеннеди.
 «Фехтовальщик» — фильм 2015 года финского кинорежиссёра Клауса Хярё
 «Фехтовальщики» — серия комиксов от Boom! Studios.